Archelao I, r. 413-399 a.C.
 Archelao II, r. 396-393 a.C.